

Podio

Qualificazione 
Le prime 8 nazionali classificate si qualificano per la finale.

Risultati 

XXX Campionati europei di ginnastica artistica femminile